Rollins peut désigner :

Patronyme

 Al Rollins (1926-1996), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Andrew Rollins, compositeur et producteur ;
 Brianna Rollins (née en 1991), athlète américaine ;
 Henry Rollins (né en 1961), chanteur, écrivain, acteur, compositeur, scénariste et producteur américain ;
 Howard E. Rollins Jr. (1950-1996), acteur américain ;
 Jack Rollins (1915-2015), producteur et agent artistique américain ;
 James Rollins (né en 1961), nom de plume de Jim Czajkowski, romancier et vétérinaire américain ;
 Jimmy Rollins (né en 1978), joueur américain de baseball ;
 Kenny Rollins (1923-2012), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Kevin Rollins (né en 1952), homme d'affaires américain, ancien CEO de Dell ;
 Reed Clark Rollins (1911-1998), botaniste américain ;
 Rose Rollins (née en 1981), mannequin et comédienne américaine ;
 Ryan Rollins (né en 2002), joueur américain de basket-ball ;
 Seth Rollins (né en 1986), nom de ring de Colby Lopez, catcheur américain ;
 Sonny Rollins (né en 1930), saxophoniste ténor et compositeur de jazz ;
 Tree Rollins (né en 1955), ancien joueur américain de basket-ball.

Personnage de fiction 
 Amanda Rollins est un personnage de la série télévisée New York, unité spéciale.

Toponyme 
  est une localité du Montana.
 Le col Rollins est un col d'altitude des montagnes Rocheuses.

Divers
 Rollins Band, groupe américain fondé par Henry Rollins en 1987.